Il Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2005 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2005. Il torneo si è giocato a Yuba City negli Stati Uniti dal 30 maggio al 5 giugno 2005 su campi in cemento.

Vincitori

Singolare

 Cecil Mamiit ha battuto in finale  Paul Goldstein 6-4, 6-4

Doppio

 Brandon Coupe /  Justin Gimelstob hanno battuto in finale  Santiago González /  Bruno Soares 6-2, 3-6, 7-6(1)

Collegamenti esterni